Дёрен белый, или свиди́на бе́лая, или сви́да белая, или теликра́ния белая () — вид растений родом из Сибири, входящий в род  семейства , листопадный кустарник.

Близок североамериканскому виду , от которого отличается прямостоячими побегами (у американского вида они сильно нагибаются к земле и часто укореняются верхушкой), голубовато-белыми плодами (у другого вида плоды чисто-белые), а также эллиптическими косточками в плодах (у свидины шелковистой косточки почти шаровидные). Свидина шелковистая часто образует непроходимые заросли. Культивируется в Европе, в том числе в Европейской России, нередко дичает.

Этимология
Латинский видовой эпитет alba означает «белый».

В народе дёрен называют: глог, дрёмка, жидовник, пёсья смерть, повойник, свидовник.

Ботаническое описание 

Сильноветвистый листопадный энтомофильный кустарник до 3 м высотой.

Ветви голые тонкие гибкие прямые, к старости дуговидно изогнутые. Цвет коры кораллово-красный, реже красно-бурый или чёрно-красный. Наиболее яркая кора у молодых побегов. Молодые побеги обычно с сизым налетом.

Листья супротивные, 2–10 см длиной и 1–7 см шириной, на черешках около 1 см длиной, с тремя — пятью выделяющимися дуговидными жилками. Листовая пластинка эллиптической или широкоэллиптической формы, цельнокрайная, с обеих сторон покрыта коротким прижатым (иногда немного отстоящим) опушением, сверху тёмно-зелёная, снизу сизоватая. Существуют культурные формы с вариегатностью. 

Цветки собраны в густые щитки 3–5 см в диаметре на концах ветвей. Цветоножки покрыты густым прижатым сероватым и немногочисленным длинным рыжеватым опушением. Чашечка с острыми короткими (0,1–0,3 мм длиной) зубцами широкотреугольной формы. Венчик с четырьмя белыми лепестками широколанцетной формы, 4–5 мм длиной.

Плоды — ягодовидные костянки, незрелые — синеватые, при созревании — голубовато-белые, сплюснутые. Косточка косоэллиптическая, утончающаяся к концам.

Дёрен белый относится к быстрорастущим, газостойким кустарникам. Довольно теневынослив, но хорошо растёт и при полном освещении.

Распространение и экология 
Естественный ареал — от северо-запада (Двино-Печорский регион) и центра (Ладожско-Ильменский, Верхневолжский, Волжско-Камский регионы) Европейской части России на западе до Дальнего Востока и Японии. Вне России — на севере Монголии и Китая, в Корее, на островах Японии. Зимостоек в условиях средней полосы России, зона USDA 3.

Теневынослив. Устойчив к дыму, промышленным газам и пыли. Нетребователен к почве, но предпочитает наносные плодородные свежие или даже сырые почвы берегов рек и ручьев. После рубки образует обильную поросль от разветвленных корней. Размножается семенами и корневыми отпрысками. Осенний посев дает всходы в первую весну, а весенний — лишь через 1—2 года.

Значение и применение 
Кора содержит танниды. Твёрдая древесина пригодна на мелкие поделки, а прутья на плетеные изделия. Плоды поедаются медведями, утками-крохалями. Семена богаты сильногорючим зеленоватым маслом. 

Медоносное растение. Посещается медоносными пчелами для сбора нектара и пыльцы. Продуктивность сахара 100 цветками в Хабаровском крае 40 мг. При сплошном произрастании продуктивность мёда 50—65 кг/га. 

Декоративный кустарник, культивируемый в садах и парках, в городском озеленении. В культуру растение введено в 1741 году. Часто дичает, семена легко разносятся птицами. В Белоруссии свидина белая внесена в «Чёрную книгу растений».

Высаживают вблизи дорог, а также для закрепления берегов различных водоемов и в полезащитных лесополосах. Используют для создания живых изгородей. 

Сортов более 20. Селекцией дёрена занимаются в основном в Германии. Наиболее часто культивируется форма с желтовато-белой каймой на листьях, известная под названием . 

Следующие культурные сорта растения получили награду «Садовые заслуги» Королевского садоводческого общества (подтверждено в 2017 году):
Аурея (Aurea) — с желтоватыми листьями.
Элегантиссима (Elegantissima) — листья сизовато-зелёные с широкой белой каймой, осенью розовеющие. Побеги вишнёвого цвета, маленькие белые цветки.
Сибирика (Sibirica) — ярко-красные стебли, кремовые цветы.
Шпэти (Spaethii) — пёстрые листья с жёлтыми краями.

Галерея

Таксономия 
, 1767,  40.

Синонимы 
 
 
 
 
 , nom. inval.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Кизиловые
Флора Евразии
Флора Северной Америки
Растения, впервые описанные в книге Mantissa Plantarum
Декоративные кустарники
Медоносы